Plusminus steht für:

 Plusminuszeichen (±), ein mathematisches Zeichen
 Plus/Minus, eine Statistik beim Eishockey
 plusminus, deutsches Fernsehmagazin